Лаг — термін, який має кілька значень:
 Лаг — прилад для вимірювання швидкості судна.
 Лаг — борт судна
 Лаг (від  — «затримка, запізнення») — показник, що відображає відставання або випереджання в часі одного явища (наприклад, економічного) порівняно з іншим, пов'язаним з ним явищем.
 Лаг — у патентній справі — відрізок часу використання винаходу, який не приносить ефекту. Це час між початком впровадження за ліцензією і виготовленням першого зразка.
 Лаг — в економіці, промисловості — розрив у часі між здійсненням капітальних вкладень і одержанням ефекту. Показник лага використовується в аналізі ефективності капітальних вкладень, наприклад, у видобуванні нафти і газу. Лаг вимірюється, звичайно, в роках, рідше — в місяцях. Повний лаг капітальних вкладень складається з двох частин: а) будівельний лаг — період часу, необхідний для перетворення капітальних вкладень в основні фонди і виробничі потужності; його величина залежить від тривалості будівництва підприємств, будинків, споруд та розподілу капітальних вкладень по роках будівництва; б) лаг освоєння — період часу, необхідного для досягнення передбаченого проектом рівня віддачі на введених у дію основних фондів і виробничих потужностей. Його величина залежить від швидкості (темпів) освоєння основних фондів, що вводяться, і виробничих потужностей, тобто від швидкості досягнення проектних потужностей і техніко-економічних показників з випуску продукції і її собівартості.
 Лаг — затримка в роботі комп'ютерного застосунку, коли він не реагує на користувацьке введення вчасно
 Лаг — у хімічній екології — проміжок часу між моментом попаданням певної речовини в довкілля чи початком дії певного фактора та початком спостережуваного прояву їх дії.
 Лаг-фаза — у біохімічній кінетиці — початковий інтервал росту біомаси (фаза адаптації), протягом якого спостерігається мала швидкість росту або повна відсутність росту.

Див. також 
 ЛАГ — Львівська академічна гімназія
 Логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютера.

Література